Naoko est un prénom féminin japonais porté ou ayant été porté par plusieurs personnes :

 Naoko Fukazu (1938-), pongiste japonaise
 Naoko Kawashima (1981-), nageuse synchronisée japonaise
 Naoko Kijimuta (1972-), joueuse de tennis japonaise
 Naoko Kodama, mangaka japonaise
 Naoko Matsui (1961-), seiyū (doubleuse) japonaise 
 Naoko Mori (1971-), actrice japonaise
 Naoko Sato (1955-), joueuse de tennis japonaise
 Naoko Sawamatsu (1973-), joueuse de tennis japonaise

 Naoko Sakamoto (1980-), athlète japonaise
 Naoko Sakamoto (1985-), joueuse de softball japonaise
 Naoko Takahashi (1972-), athlète japonaise
 Naoko Takeuchi (1967-), mangaka japonaise
 Naoko Watanabe (1959-), seiyū (doubleuse) japonaise
 Naoko Yamazaki (1970-), astronaute japonaise
 Naoko Yanagisawa, personnage du manga Cardcaptor Sakura

Astronomie
 (14925) Naoko, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes nommé d'après Naoko Yamazaki.

Prénom japonais